Bistanclaque (onomatopée) : onomatopée figurant le bruit des métiers à tisser des canuts
 Bistanclaque (groupe) : groupe de chanson française de 1998 à 2005